Венёв — многозначный термин.

Топоним 
 Венёв — город в Тульской области.
 Венёв — железнодорожная станция Московской железной дороги в Тульской области.

Персоналии 
 Венев, Стоян (1904—1989) — болгарский живописец.

См. также 
 Венев-Монастырь
 Венев-Никольский монастырь — женский монастырь РПЦ.
 Венёвская улица — улица в городе Москве.
 Венёвка — река в России.
 Веневитиновы — российский дворянский род.